Miejscowości w Polsce:
 Włodzice Małe
 Włodzice Wielkie